Gevlekte gouden bladloper
 Grote gouden bladloper